Esistono più comuni francesi con questo nome

 Saint-Gorgon – Morbihan
 Saint-Gorgon – Vosgi
 Saint-Gorgon-Main 
 Forcelles-Saint-Gorgon
 Saint-Gorgon, villaggio distrutto nel bano di Saint-Germain-sur-Meuse